Les églises de la Charente-Maritime présentent une grande diversité, d'une commune à une autre, et se distinguent par des styles et des périodes de construction différentes. De nombreux édifices témoignent cependant de l'épanouissement, aux  d'une forme d'art roman spécifique, appelée art roman saintongeais, caractérisée par une simplicité des formes et un décor sculpté, souvent très riche (façades de Chadenac, chevet de Rioux, de Rétaud et de Talmont-sur-Gironde constituant quelques exemples notables).

Après une brève introduction, cet article présente une liste des édifices religieux de la Charente-Maritime, par commune et par ordre alphabétique. Il indique le nom exact (et s'il y a, sous le vocable de quel(s) saint(s) il est placé) ; le type (église paroissiale, basilique, cathédrale, temple, chapelle, couvent, etc.) et sa destination actuelle (culte catholique, protestant, vocation culturelle ou autre destination) ; la date de classement ou d'inscription aux monuments historiques, la période de construction et le ou les styles architecturaux prédominants.

Le département de la Charente-Maritime comprend 463 communes au  janvier 2021.

Depuis 2018, le diocèse de La Rochelle et Saintes compte 46 paroisses.

Présentation 

La Charente-Maritime conserve un remarquable héritage roman, témoignage de ce grand élan mystique qui s'épanouit aux s, tandis que se développent croisades et pèlerinages. Dans de nombreux villages, on entreprend la reconstruction des églises, en s'inspirant des techniques et des idées novatrices véhiculées par les moines-défricheurs ou les artisans qui se déplacent de chantier en chantier. Les influences sont multiples : techniques orientales et byzantines rapportées par les croisés, mais aussi réminiscences de l'art romain ou carolingien.

L'art roman saintongeais apparaît comme un des grands courants artistiques français, au même titre que les courants poitevins, provençaux et bourguignons. Il se caractérise par des édifices modestes, adaptés à une population rurale, par un équilibre des masses et une ornementation parfois très poussée. Les façades sont l'occasion de développer de grands thèmes iconographiques, souvent à vocation éducative : comme dans de nombreuses régions, l'église est une bible de pierre. Quelques édifices se distinguent néanmoins : la basilique Saint-Eutrope de Saintes, grande église de pèlerinage à trois nefs établie sur deux niveaux, conçue pour abriter les reliques de saint Eutrope, apôtre de la Saintonge, ou l'église Saint-Pierre d'Aulnay, caractéristique de l'art roman poitevin.

De nombreuses églises romanes ont été remaniées aux siècles suivants, soit qu'il ait été nécessaire d'effectuer des agrandissements à la suite de l'accroissement de la population, soit que des maîtres d'œuvre aient jugé plus utile d'adapter des techniques modernes aux anciens sanctuaires. Le mode de voûtement traditionnel des églises romanes saintongeaises (voûte en berceau, en berceau brisé ou à file de coupoles) est ainsi souvent repensé, afin de limiter la pression considérable exercée sur les murs par ce type de couvrement. Au , nombre d'églises sont également dotées de chevets plats, qui remplacent les absides romanes.

L'architecture gothique, proprement dite, est restée assez discrète en Aunis et Saintonge, et n'a concerné que quelques églises, en particulier des édifices détruits pendant la guerre de Cent Ans ou des églises urbaines (Saintes, Saint-Jean-d'Angély, La Rochelle). On note cependant quelques grands chantiers sur le littoral : églises gothiques fortifiées (Esnandes) ou grands sanctuaires flamboyants (Marennes, Saint-Jean-d'Angle, Saint-Just). Deux importants chantiers ont été menés à Saintes (cathédrale Saint-Pierre) et à Saint-Jean-d'Angély (église Saint-Jean-Baptiste), entre les s, mais ont été contrariés par les guerres de Religion. La cathédrale, en cours d'achèvement dans la seconde moitié du , est partiellement détruite par les armées protestantes, de même que l'abbatiale de Saint-Jean-d'Angély, qui ne sera pour sa part jamais vraiment relevée.

Les courants baroque ou néoclassique sont encore moins bien représentés, sinon à travers les tours de ce qui devait être la nouvelle église de Saint-Jean-d'Angély, la cathédrale Saint-Louis, l'église des Jésuites et les couvents des Carmes et des Récollets de La Rochelle, ou encore l'église Saint-Louis de Rochefort. En revanche, ce parti architectural connaît un second souffle à travers de nombreux temples protestants du , souvent dotés de façades inspirées de l'Antiquité (frontons, pilastres et/ou colonnes constituant souvent la seule ornementation de ces édifices volontairement sobres).

Le  voit le triomphe d'une architecture inspirée du Moyen Âge (édifices néo-romans ou, plus communément, néo-gothiques). Des architectes comme Eustase Rullier ou Gustave Alaux dessinent des édifices souvent assez académiques (clocher-porche surmonté d'une flèche et structure à trois nefs formant une croix latine), destinés à remplacer des églises parfois vétustes, et dont la destruction est parfois jugée préférable. À Marans, Alcide Boutaut réalise une construction néo-gothique caractérisée par une profusion d'éléments décoratifs, du moins dans la partie intérieure de l'édifice. À Rochefort, Louis-Auguste Boileau donne une envolée particulière à l'église Notre-Dame, élevée à partir de 1858.

Le béton armé est un matériau brut utilisé avec parcimonie jusqu'aux années d'après-guerre, où naissent de grands édifices s'affranchissant des canons traditionnels néo-médiévaux. L'église Notre-Dame de Royan, la nouvelle église de Laleu et l'église Sainte-Jeanne d'Arc de La Rochelle revisitent et adaptent la grammaire stylistique gothique, donnant naissance à des édifices avant-gardistes.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

L

M

N

O

P

R

S

T

V

Y

Édifices disparus

Notes et références

Pour approfondir 
 Liste des monuments historiques de la Charente-Maritime
 Églises de la Charente
 Liste des chapelles de la Charente-Maritime

Charente-Maritime
Charente-Maritime